Michel Lacroix peut désigner :
 Michel Lacroix (1946-), un philosophe et écrivain français ;
 Michel Lacroix (1921-1974), un joueur de hockey sur gazon français.